NGC 1500 (другие обозначения — ESO 201-13, AM 0356-522, PGC 14187) — линзовидная галактика в созвездии Золотая Рыба. Открыта Джоном Гершелем в 1837 году. Описание Дрейера: «тусклый, очень маленький объект круглой формы, более яркий в середине, к северо-западу расположена звезда 8-й величины».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1500
Золотая Рыба (созвездие)